Кольмена́р-Вье́хо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-Альта-дель-Мансанарес. Занимает площадь 182,6 км². Население — 44 437 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Покровителем города считается Богоматерь Реме́диос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Муниципалитеты Мадрида